La   rutilite   est un terme de minéralogie qui s’applique à trois synonymes désuets désignant : 
 le rutile ;
 le sphène selon Jameson ;
 une variété de grenat almandin donnée par le minéralogiste Pfaff.

Notes et références 
 

Oxyde (minéral)
Nésosubsilicate
Nésosilicate